

Codici
 WON – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wondoola (Australia)

Persone
 Choe Won – calciatore nordcoreano
 Joo Won – attore sudcoreano
 Won Bin – attore sudcoreano
 Won Du-jae – calciatore sudcoreano
 Won Hye-kyung – ex pattinatrice di short track sudcoreana
 Won Ok-im – ex judoka nordcoreana
 Won Yeong-ja – ex cestista sudcoreana
 Won Yun-jong – bobbista sudcoreano
 Won Woo-young – schermidore sudcoreano

Valute
 Won coreano – valuta ufficiale dell'Impero coreano dal 1902 al 1910
 Won nordcoreano – valuta ufficiale della Corea del Nord
 Won sudcoreano – valuta ufficiale della Corea del Sud